Turniej olimpijski w siatkówce plażowej mężczyzn odbył się w dniach od 15 do 25 sierpnia 2004 na obiekcie Olimpiako Kentro Mpis Wolei. Rywalizację w tej konkurencji wygrali Brazylijczycy Emanuel Rego i Ricardo Santos. Srebrny medal wywalczyli reprezentanci Hiszpanii Javier Bosma i Pablo Herrera, a brązowy Patrick Heuscher i Stefan Kobel ze Szwajcarii.

System rozgrywek 
Do rywalizacji przystąpiły 24 pary, które zostały podzielone na sześć grup po cztery zespoły. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Do fazy pucharowej rozgrywek awansowały dwie najlepsze pary z każdej z grup, oraz cztery najlepsze pary spośród tych, które zajęły trzecie miejsca. Faza pucharowa rozpoczęła się od 1/8 finału, w której 16 rywalizowało par.

Faza grupowa

Grupa A 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa B 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa C 

15 sierpnia

17 sierpnia

19 sierpnia

Grupa D 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Grupa E 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Grupa F 

14 sierpnia

16 sierpnia

18 sierpnia

Faza pucharowa

1/8 finału 
21 sierpnia

21 sierpnia

Ćwierćfinały 
22 sierpnia

Półfinały 
23 sierpnia

Mecz o 3. miejsce 
25 sierpnia

Finał 
25 sierpnia

Zestawienie końcowe

Zobacz też 

 Turniej olimpijski w siatkówce plażowej kobiet 2004

Bibliografia 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004